, la formule chimique du dioxyde de carbone ;
 Co2, la deuxième vertèbre coccygienne dans la colonne vertébrale ;
 Co, un groupe de Conway, en mathématiques ;
 CO2, une série télévisée d'animation française.

Voir aussi 
 CO2 mon amour, une émission de radio de France Inter sur l'environnement

Formule brute